Blochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Blochmann (1892–1972), deutsche Pädagogin
 Ernst Blochmann (1830–1890), deutscher Lehrer und Autor
 Ernst Ehrenfried Blochmann (1789–1862), deutscher Drucker und Gründer der nach ihm benannten Druckerei in Dresden
 Friedrich Blochmann (1858–1931), deutscher Zoologe
 Georg Moritz Sigismund Blochmann (1820–1894), deutscher Unternehmer und Ingenieur
 Heinrich Blochmann (1838–1878), deutscher Orientalist und Hochschullehrer
 Heinrich August Blochmann (1787–1851), deutscher Landwirt und Agrarreformer
 Karl Justus Blochmann (1786–1855), deutscher Pädagoge 
 Otto Blochmann (1921–?), deutscher Fußballspieler
 Reinhart Blochmann (1848–1920), deutscher Chemiker
 Rudolf Blochmann (1865–1944), deutscher Ingenieur
 Rudolf Sigismund Blochmann (1784–1871), deutscher Unternehmer und Ingenieur